Селиваниха — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Сиземского (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Чаромское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Чаромский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 21 км, до центра муниципального образования Чаромского — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Малая Кислиха, Сватково, Красново.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Селиваниха в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района